Doris Hart e Patricia Canning Todd hanno battuto in finale Louise Brough e Margaret Osborne 3-6, 6-4, 7-5.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1947